Старковский:

 Старковский, Игорь Алексеевич (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Старковский, Пётр Иванович (1884—1964) — русский и советский актёр.